

Костобе — село, Байзацький район, Жамбильська область
 Костобе — село, Жамбильський район, Жамбильська область
 Костобе — село, Райимбецький район, Алматинська область
 Костобе — село, Толебійський район, Туркестанська область

Див. також 
 Костюбинський сільський округ